Тео́рия вмене́ния () — теория, утверждающая, что количественно определённые части продукции и её стоимости обязаны своим происхождением труду, земле и капиталу (отождествляется со средствами производства). Сторонники теории вменения видят её главную задачу в выяснении того, создание какой части стоимости можно приписать (вменить) труду, земле и капиталу.

Возникновение и развитие 
Теория вменения была предложена экономистом австрийской школы Ф. фон Визером. Эта теория базируется на теории факторов производства, выдвинутой французским экономистом Ж. Б. Сэем.

На момент создания теории вменения в экономической науке популярной была трудовая теория стоимости. Визер в трудах Давида Рикардо увидел описание вменения: «если на лучшем поле при одинаковой обработке получают больший доход, чем на худшем, то легко понять, что для этого добавочного дохода решающим фактором является не труд, а качество поля, и такой доход без обиняков можно назвать добавочным доходом лучшего поля».

Сам термин «» используется в юриспруденции. Согласно юридическим трактовкам, ответственность за преступление может быть вменена преступнику, хотя причинами преступления могут быть поведение жертвы, недостатки воспитания, социальная среда, общественный строй и т. д. Точно также формирование прибыли вменяется лишь основным экономическим факторам

Согласно теории вменения ценность потребительских благ обуславливает оценку производственных ресурсов. Потребительские блага наделяют ценностью те факторы производства, которые принимают участие в их изготовлении. При этом Визер исходил из предпосылок:
 Индивиды не в состоянии непосредственно оценивать далёкие от них факторы производства, которые не связаны с конечным потреблением. Исходя из этого продуктивные блага (труд, капитал) оцениваются опосредованно — через предельную полезность потребительских товаров, которые изготовлены с их помощью
 Считал возможным распределение доходов между основными факторами производства (труд, капитал, земля). Ф. фон Визер отмечает, что проблема распределения дохода стоит как перед изолированным хозяйством, так и перед первобытным народом, современным обществом и «будет существовать также и в экономике социалистического государства, если таковое когда-либо будет воздвигнуто». В приводимых примерах он указывает, что любой производитель оценивает, что даёт ему каждый дополнительный рабочий, машина, вложение:

Решение проблемы вменения Визер видел в построении систем уравнений различных комбинаций производственных факторов. К примеру, если производственные блага x, y, z, при различных сочетаниях которых производится продукт с определённой ценностью, то представляется возможным определить вклад каждого из факторов в ценность продукта.
 
 Производство 1: X + Y = 300
 Производство 2: 6X + Z = 900
 Производство 3: 4Y + 3Z = 1700
	
Путём несложных математических действий можно определить значения факторов: X = 100, Y = 200, Z = 300.

Теория получила развитие у американского экономиста Дж. Б. Кларка в работе «Распределение богатства» (1899, рус. пер. 1934).

Для обоснования теории экономисты исходят из идеи убывающей производительности факторов производства по мере увеличения их количества. Группа рабочих, нанятая последней, будет иметь наименьшую производительность труда и производить наименьший предельный продукт, которым определяется «доля труда». Разность между «продуктом промышленности» и «продуктом труда» (последний определяется как произведение продукта, созданного «предельным» рабочим, на общее число рабочих) «вменяется» капиталу и именуется «продуктом капитала». На этом основании Кларк утверждает, что рабочие присваивают весь продукт своего труда и не подвергаются эксплуатации.

Эту идею можно иллюстрировать цифровым примером. Если продукция, производимая первой группой рабочих, например в 10 человек, равняется 100 единицам, то при добавлении следующих 10 человек прирост продукции составит 90 единиц, а ещё 10 добавочных рабочих дадут прирост продукции в 80 единиц. В таком случае предельная производительность труда рабочего будет равняться 8 единицам (80/10). Труду, по Кларку, можно «вменить» (8*30) 240 единиц продукции из 270 единиц. Разность же между совокупной продукцией и «продуктом труда», то есть 270—240 = 30 единиц, следует «вменить» капиталу и считать «продуктом капитала».

Критика

С точки зрения марксизма 
Один из основных выводов марксизма из трудовой теории стоимости состоит в том, что земля и капитал должны находиться в общественной собственности. В противном случае закономерно возникает эксплуатация рабочих. Теория вменения предполагала распределение доходов между факторами производства (трудом, капиталом и землёй), что лишало социалистов одного из основных аргументов о том, что «доходы, получаемые землевладельцами и капиталистами, произведены за счёт рабочих, создающих весь доход, и поэтому для этих доходов нет иного объяснения, кроме эксплуатации».

С точки зрения трудовой теории стоимости, вся стоимость товаров создаётся только трудом, капитал же лишь переносит свою стоимость на новый продукт. Поэтому, по мнению марксистов, вычленение «продукта труда» и «продукта капитала» лишено экономического смысла.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Джон Бейтс Кларк «Распределение богатства»

Экономические концепции
Факторы производства
Марксизм
Австрийская школа